Knockout steht für:

 Knockout (Sport), auch Knock-out, eine Form des Sieges
 Gen-Knockout, das gezielte „Abschalten“ eines Gens
 Knockout.js, ein JavaScript-Framework zur Datenbindung nach dem MVVM-Muster 
 Knockout (Schriftart), Schriftart von Jonathan Hoefler (1990)
 Knockout, ehemalige Jeans-Marke von s.Oliver, siehe s.Oliver#Geschichte

Filme:
 Knock out, deutscher Spielfilm mit Max Schmeling (1935)
 Knockout – Born to Fight, US-amerikanisches Boxerdrama (2011)

Knock Out steht für:
 Knock Out Records, deutsches Independent-Label

Siehe auch:

 Knock-out-Zertifikat, ein Finanzprodukt
 Knocked Out